Баалезор (Баал-эзер, Баал-мазер, Валвасор; «Баал помог»; , Ba‘al-ezor, Ba‘al-ma‘zer) — мужское имя. Известные носители:
 Баалезор I — царь Тира (вторая половина X века до н. э.)
 Баалезор II — царь Тира (середина IX века до н. э.)

Примечания